Дха́рма:

Религии 
 Дхарма — понятие в индийских религиях.
 Варнашрама-дхарма в индуизме — система деления общества на четыре сословия (варны) и четыре уклада духовной жизни (ашрамы).
 Дхармачакра-правартана-сутра — первая проповедь Будды.

Другое 

 Кришна Дхарма (, род. 1955) — британский писатель и публицист.
 DHARMA Initiative — вымышленная научная организация сериала «Остаться в живых».